Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин 1936 года прошёл 1-2 февраля на стадионе в Давосе (Швейцария). В нём приняли участие 41 спортсмен. На заключительную дистанцию 10 000 м допускались 26 спортсменов по итогам 3-х дистанций. Чемпионом мира в третий раз стал норвежец Ивар Баллангруд.

Результаты 

  * = с падением
  NC = не отобрался на заключительную дистанцию
  NF = не закончил дистанцию
  NS = не вышел на старт на дистанции
  DQ = дисквалификация

Ссылки  
 Результаты на SchaatsStatistieken.nl

Февраль 1936 года
Спорт в Швейцарии в 1936 году
Международные соревнования по конькобежному спорту в Швейцарии
Международные спортивные соревнования в Давосе
Чемпионаты мира в Швейцарии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)